Ход-эш-Шарки (, ) — область в Мавритании.
 Административный центр — город Нема.
 Площадь — , население —

География 
На юго-западе граничит с областью Ход-эль-Гарби, на западе с областью Такант, на северо-западе с областью Адрар, на востоке и юге с Мали.

Административно-территориальное деление 

Область делится на 6 департаментов:

 Амурж (Amourj)
 Бассикуну (Bassikounou)
 Джигени (Djigueni)
 Нема
 Уалата (Oualata)
 Тимбедра (Timbedra)

Области Мавритании